Bajadera – operetka
 bajadera (dewadasi) – hinduska tancerka
 bajadera (także w formie „bajaderka”) – ciastko
 Bajadera – książka Jarosława Abramowa-Newerly